Бы́ковская улица — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР.

 Быковская улица — улица в Волгограде.
 В Кропивницком:
 Верхняя Быковская улица
 Нижняя Быковская улица
 Быковская улица — улица в Кокшане.
 Быковская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 

 Улица Быковского
 Быковский проезд (Владимир)